

Patronymie
 Katinka Heyns (1947), réalisatrice sud-africaine.
 Maria Heyns (1604), auteure néerlandaise.
 Michiel Heyns (1943), écrivain et traducteur sud-africain.
 Penelope Heyns (1964), nageuse sud-africaine

Voir aussi